Uit elkaar (film), film van Herman van Veen met Monique van de Ven
Uit elkaar (Herman van Veen & Monique van de Ven), single van Herman van Veen uit de gelijknamige film met Monique van de Ven uit 1979
 Uit elkaar (Yes-R), een single van Yes-R uit 2008
Uit elkaar (boek), boek van Fay Weldon